Ovčák může být :

 ovčácký pes nebo pastevecký pes – pes pasáků ovcí nebo jiného dobytka
 Australský ovčák
 Belgický ovčák
 Bergamský ovčák
 Beaucký ovčák
 Katalánský ovčák
 Německý ovčák
 Shetlandský ovčák
 Staroaglický ovčák

 pastýř – pasák ovcí, viz též ovčáctví, bača
 Ovčák (film) – western USA z roku 1958, anglicky The Sheepman
 Ovčák (rybník) – rybník u vsi Jestřebí, okres Jihlava

Externí odkazy